Neugablonz heißen folgende geographische Objekte:
 Neugablonz, Ortsteil der Stadt Kaufbeuren, Bayern
 Neugablonz (Enns), Ortslage von Enns, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Jablonec nad Nisou #Geschichte – zum Vertriebenenkontext